Långegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långegöl, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Långegöl (Alseda socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (5,5 ha)
Långegöl (Ekeberga socken, Småland, 630583-147946), sjö i Lessebo kommun, 
Långegöl (Ekeberga socken, Småland, 630739-147603), sjö i Lessebo kommun,  (7,84 ha)
Långegöl (Fågelfors socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Långegöl (Hälleberga socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (9,1 ha)
Långegöl (Kråksmåla socken, Småland, 632342-150691), sjö i Nybro kommun, 
Långegöl (Kråksmåla socken, Småland, 632404-150898), sjö i Nybro kommun, 
Långegöl (Nottebäcks socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Långegöl (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Långegöl (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Långegöl (Ökna socken, Småland, 636153-148105), sjö i Vetlanda kommun, 
Långegöl (Ökna socken, Småland, 637175-148110), sjö i Vetlanda kommun,  (1,6 ha)
Långegölen (Eksjö socken, Småland), sjö i Eksjö kommun, 
Långegölen (Hylletofta socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (2,4 ha)
Långegölen (Näshults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (2,1 ha)
Långegölen (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (4 ha)

Se även
Långagölen, sjö i Karlskrona kommun, 
Långagöl, sjö i Tingsryds kommun, 
Långgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn